Exidiaceae är en familj av svampar som beskrevs av Royall T. Moore. Exidiaceae ingår i ordningen gelésvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri 

Gelésvampar
Exidiaceae